Gomboc ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Gomboc (* 1995), slowenischer Judoka
 Ron Gomboc (* 1947), australischer Künstler jugoslawischer Herkunft
 Zala Gomboc (* 1995), slowenische Fußballspielerin

Für den dreidimensionalen geometrischen Körper:
 Gömböc